Флагстафф:

 Флагстафф (Аризона) — город в США
 Флагстафф (Новая Зеландия) — холм в Новой Зеландии